Le Mondial des clubs de rink hockey 2008 est la deuxième édition du Mondial des clubs de rink hockey, compétition qui regroupe les meilleures équipes de rink hockey du monde. La compétition, qui se déroule en  à Reus en Espagne, est remportée par le Reus Deportiu.

Participants 
Seize clubs de dix pays différents participent au Mondial 2008.
 ERG Iserlohn
 Petro de Luanda
 Juventude de Viana
 Centro Valenciano
 Concepción PC
 SC Recife
 HC Liceo
 FC Barcelone
 Reus Deportiu
 Decatur HC
 HC Quévert
 ASH Valdagno
 Bassano 54 HC
 UD Oliveirense
 OC Barcelos
 RHC Wimmis

Format 
Les seize équipes sont réparties dans quatre groupes de quatre équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe disputent les quarts de finale. Les vainqueurs se retrouvent en demi-finale puis en finale pour désigner le champion du monde des clubs 2008. Toutes les équipes disputent des matchs de classement.

Résultats

Phase de poules 
La phase de poules comprend les groupes A, B, C et D.

Groupe A 
Le groupe A est remporté par le HC Liceo.

|}

Groupe B 
Le groupe B est remporté par le FC Barcelone.

|}

Groupe C 
Le groupe C est remporté par le Reus Deportiu.

|}

Groupe D 
Le groupe D est remporté par le Bassano 54 HC.

|}

Phase finale 
Après les deux premiers tours, Reus rencontre Barcelone en finale. Le temps réglementaire de 40 minutes s'achève sur le score de 0-0. Après dix secondes de jeu dans la prolongation, Paéz marque sur une perte de balle barcelonaise le but en or qui clôt la partie et permet au Reus Deportiu de devenir champion du monde 2008.

( ) = Tirs au but

Matchs de classement 
Les équipes ne jouant pas la finale disputent des matchs de classement. La rencontre pour la troisième place oppose ainsi Valdagno à Bassano qui l'emporte 4-1.

|}

Classement 
Au classement final, les Espagnols du Reus Deportiu devancent Barcelone et les Italiens du Bassano 54 HC.

Notes et références 

Mondial des clubs de rink hockey